Маняк — присілок, Краснокамський район, Башкортостан, Росія

 Маняк Володимир Антонович (1934-1992) — український письменник, громадський діяч, дослідник голодомору в Україні